Цесляк — фамилия.
 Цесляк, Владимир Станиславович (1924—1995) — советский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, ветеран Великой Отечественной Войны.
 Цесляк, Михал (род. 1989) — польский боксёр-профессионал.
 Янковская-Цесляк, Ядвига (род. 1951) — польская актриса театра, кино и телевидения; также актриса озвучивания.